Europese weg 66, een Europese weg
E66 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten